Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Masters Series Monte-Carlo) van 2005 werd gespeeld van 11 tot en met 17 april in het Monegaskse Monte Carlo. Er werd gespeeld op een gravelbaan.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo